Questa fu la 104 ° edizione del campionato.
Il campionato era formato da sedici squadre e il Defensor vinse il titolo.

Apertura 

 Defensor Sporting Club Campione Torneo di Apertura.

Clausura 

 River Plate e Peñarol disputarono una gara di Play-Off per aggiudicare il Campionato Clausura.

Peñarol Campione Torneo di Clausura.

Complessivo

Play-off

Andata

Ritorno

Defensor Sporting, avendo vinto il Play-off semi-finale, e anche la tabella aggregata, diventa campione uruguaiano.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato uruguaiano di calcio